Пересыпкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Пересыпкин, Владимир Фёдорович (1914—2004) — советский учёный в области защиты растений.
 Пересыпкин, Иван Терентьевич (1904—1978) — советский военачальник, нарком связи СССР.
 Пересыпкин, Олег Герасимович (род. 1935) — советский, российский дипломат.
 Пересыпкин, Фёдор Иванович (1920—1989) — Герой Советского Союза.